Neubarth ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Frank Neubarth (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Eduard Neubarth (1833–1908), deutscher Politiker und Gutsbesitzer

Siehe auch 
 Neuberth
 Neubert

Weblinks 
 Neubarth bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname